Вели́кое ге́рцогство Ге́ссен (), часто также Гессен-Дармштадт — одно из немецких государств, существовавших в 1806—1918 годах. Ландграфство Гессен-Дармштадт во главе с Гессенской династией было преобразовано в великое герцогство после роспуска Священной Римской империи в 1806 году.

История 
Из-за членства Гессена в Рейнском союзе, герцогство, несмотря на присоединение в 1813 году к антинаполеоновской коалиции, по решению Венского конгресса, теряло территории, полученные в 1803 году от Наполеона. В компенсацию за утерянное герцогство Вестфалия, отошедшее к Пруссии, Гессен получал земли на западном берегу Рейна (Рейнгессен), включая стратегически важную крепость Майнц. Герцогство также потеряло Аморбах, отошедший к Баварии.

В 1816 году государство было переименовано в Великое герцогство Гессен и на Рейне ().

В 1820 году герцог даровал конституцию, которое однако в скором времени была изменена.

В 1866 году Гессен-Дармштадт был вынужден уступить Пруссии Гессен-Гомбург, значительную часть округа Гиссен, получив в компенсацию некоторую часть из бывших гессен-кассельских и нассауских земель. Кроме того, Гессен-Дармштадт был вынужден заплатить Пруссии 3 миллиона гульденов. В 1867 году северная часть великого герцогства (Обергессен) стала частью Северогерманского союза, в то время как южный Гессен в конфедерацию не вошёл.

После разных споров и военных устройств, Гессен-Дармштадт был вынужден уступить требованиям Пруссии. Он участвовал во франко-прусской войне в 1870 году. А в 1871 году Гессен-Дармштадт вошёл в состав единой Германской империи.

Последний великий герцог Гессенский, Эрнст-Людвиг (брат императрицы Александры Фёдоровны), был свергнут Ноябрьской революцией в 1918 году, а бывшее герцогство было преобразовано в Народное государство Гессен.

В 1949 году большая часть Гессена вместе с бывшей прусской провинцией Гессен-Нассау и районом Вальдек Рейнской провинции вошли в состав федеральной земли Гессен. Рейнский Гессен — в состав земли Рейнланд-Пфальц.

Государственное устройство 
Глава государства — Великий Герцог. Законодательный орган — Гессенские земские штаты (Hessische Landstände), состояли из Первой палаты (Erste Kammer), состоявшей из титулованного дворянства, и Второй палаты (Zweite Kammer), избиравшейся выборщиками на основе имущественного ценза сроком на 5 лет. Исполнительный орган - Гессенское общее министерство (Hessische Gesamtministerium), назначалось Великим Герцогом и несло перед ним ответственность.

Административное деление 
Великое герцогство Гессен состояло из трёх провинций:
 Штаркенбург (Дармштадт) — на правом берегу Рейна.
 Рейнгессен (Майнц) — на левом берегу Рейна; присоединён по решению Венского конгресса.
 Обергессен (Гиссен) — севернее Майна; отделялся от Штаркенбурга Франкфуртом-на-Майне, аннексированным Пруссией в 1866 году.

Провинции делились на городские (stadt-) и сельские районы (landgericht), сельские районы — на городские (stadt-) и сельские общины (landgemeinde).

Представительные органы провинций — провинциальные ландтаги (proviziallandtag), исполнительные — провинциальные комитеты (provinzialausschuß), во главе с провинциальным директором (provizialdirektor).

Правовая система 
Высшая судебная инстанция — Высший апелляционный суд (Oberappellationsgericht Darmstadt), суды апелляционной инстанции — надворные суды (hofgericht) (в Рейнгессене — районные суды (kreisgericht)), суды первой инстанции — городские суды (stadtgericht) и районные суды (landgericht), низшее звено судебной системы — участковые суды (amtsgericht) (ранее — амты (amt)). C 1878 года - Высший земельный суд Дармштадта (Oberlandesgericht Darmstadt), Земельный суд Дармштадта (Landgericht Darmstadt), Земельный суд Гиссена (Landgericht Gießen), Земельный суд Майнца (Landgericht Mainz)

Силовые структуры 
 Гессенская армия
 1-й пехотный полк
 2-й пехотный полк
 3-й пехотный полк
 4-й пехотный полк
 1-й пехотный полк ландвера
 2-й пехотный полк ландвера
 3-й пехотный полк ландвера
 4-й пехотный полк ландвера
 1-й драгунский полк
 2-й драгунский полк
 Гессенский великогерцогский ландвер:
 1-й Батальон ландвера Дармштадта (Landwehr-Bataillon 1. Darmstadt) (115-й (1-й гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера) (районы Дармштадт и Оффенбах)
 Батальон ландвера Фридберга (Landwehr-Bataillon Friedberg) (115-й (1-й гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера) (районы Фридберг, Бюдинген и Фильбель)
 Батальон ландвера Гиссена (Landwehr-Bataillon Gießen) (116-й (2-й гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера) (районы Гиссен, Грюнберг, Альсфельд, Лаутербах, Шоттен и Нидда)
 2-й Батальон ландвера Дармштадта (Landwehr-Bataillon 2. Darmstadt) (районы Дибург, Бенсхайм и Гросс-Герау) (117-й (3-й Гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера)
 Батальон ландвера Эрбаха (Landwehr-Bataillon Erbach i.O.) (районы Нойштадт, Эрбах, Линденфельс, Хеппенхайм и Вимпен) (117-й (3-й Гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера)
 Батальон ландвера Майнца (Landwehr-Bataillon Mainz) (районы Майнц и Бинген) (118-й (4-й гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера)
 Батальон ландвера Вормса (Landwehr-Bataillon Worms) (районы Вормс, Оппенхайм и Альцай) (118-й (4-й гессенский великогерцогский) пехотный полк ландвера)
 Гессенская полиция

Источники 
 
 Гессенский закон о судоустройстве

Гессен, великое герцогство
Гессен, великое герцогство
Гессен, великое герцогство
Члены Рейнского союза